Александр Бортник:
 Бортник, Александр Иванович (1959—2018) — российский скульптор и педагог.
 Бортник, Александр Николаевич (род. 1996) — украинский шахматист, гроссмейстер.